Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1976./77. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Jadran" iz Kaštel Sućurca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1976./77.
 Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1976./77. 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1976./77.
 A liga NSO Zadar 1976./77. 
 Liga NSO Šibenik 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 71-73 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 150-153      
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 119-121  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 94-96 
  

1976-77
1976-77
Dalmacija